Ахме́т Мухаметвале́евич Сулейма́нов (, , д. Набиево, Бурзянский район, Башкирская АССР, РСФСР — , , Башкортостан, Российская Федерация) — советский и башкирский учёный-фольклорист, доктор филологических наук (1991), профессор (1995). Действительный член Российской Академии гуманитарных наук (1995), член Союза писателей РБ и РФ. Председатель исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир (2002—2006).

Биография 
В 1967 г. окончил филологический факультет Башкирского государственного университета.

В 1967—1972 гг. работал учителем в Набиевской восьмилетней школе.

С 1972 г. — преподаватель башкирского языка и фольклора в Башкирском государственном университете.

В 1991 г. защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

В 1991—2002 гг. — заведующий отделом фольклора и искусства Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

В 2002—2006 гг. — председатель Исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир.

С 2006 г. — профессор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы.

Научная деятельность 
Участвовал в подготовке и издании 18-томного собрания «Башкирское народное творчество» («Башҡорт халыҡ ижады»), за который в 1987 году, вместе с другими авторами-составителями, была присуждена государственная премия имени Салавата Юлаева. При подготовке русского издания данного труда, Ахмет Мухамметвалеевич выступил составителем трёх томов.

Являлся автором 400 научных трудов, в числе которых 30 монографий, свыше 40 учебных и учебно-методических пособий для школ и вузов Башкортостана.

Труды 
 Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр. 4-се китап. / Төҙөүсе, инеш мәҡәлә авторы Ә. М. Сөләймәнов, аңлатмалар биреүсе Л. Г. Бараг менән Ә. М. Сөләймәнов. Яуаплы редакторы С. Ә. Галин. Өфө, 1981. 398 б.
 Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр. 5-се китап. / Төҙөүсе, инеш мәҡәлә яҙыусы Ә. М. Сөләймәнов, аңлатмалар биреүсе Л. Г. Бараг менән Ә. М. Сөләймәнов. Яуаплы редакторы Н. Т. Зарипов. Өфө, 1983. 390 б.
 Башҡорт халыҡ ижады. Совет осоро. Әкиәттәр, риүәйәттәр, хәтирәләр, сәсәндәр ижады. / Төҙөүселәре, инеш мәҡәлә яҙыусы, аңлатмалар биреүсе Н. Т. Зарипов менән Ә. М. Сөләймәнов. Яуаплы редакторы Ғ. Б. Хөсәйенов. Өфө, 1982. 422 б.
 Башҡорт халыҡ ижады. Көләмәстәр. / Төҙөүсе, инеш мәҡәлә яҙыусы, аңлатмалар биреүсе Ә. М. Сөләймәнов. Өфө, 1985. 381 б.
 Башкирские народные бытовые сказки: сюжетный репертуар и поэтика. Уфа, 1994.
 Тормош-көнкүреш әкиәттәре: Жанр уҙенсәлектәре. Өфө, 1990.
 Башкирские бытовые народные сказки: Сюжетный состав и поэтика. 1994.
 В сказках — истина. 1997.
 Сказка и действительность. 1997.
 Башкирское народное творчество. 2000.
 Истоки чуда. 2001.
 Памятлив тот, кто ценит счет. 2002.
 Башкирская народная новелла.2004.
 Башҡорт халыҡ ижады. 11-се том. Новеллистик әкиәттәр / Төҙөүсе, инеш мәҡәлә һәм комментарийҙар авторы Ә. М. Сөләймәнов. Яуаплы редакторы С. Ә. Галин. Өфө: Китап, 2008. 566 с.

Награды, звания и премии 
 Отличник образования Республики Башкортостан (1999);
 заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1991);
 заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1997);
 заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006);
 лауреат Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева (1987);
 лауреат премии имени Джалиля Киекбаева (2004);
 лауреат премии имени Мифтахетдина Акмуллы (2009).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Вечер памяти Ахмета Сулейманова (Уфа, 1.12.2017)

Исследователи и собиратели башкирского фольклора
Сотрудники ИИЯЛ УНЦ РАН
Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели БашГУ
Лауреаты премии имени Акмуллы
Лауреаты премии имени Дж. Киекбаева